Promyschlenny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Promyschlenny (Komi), Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi

 Promyschlenny (Region Altai), Siedlung in der Region Altai
 Promyschlenny (Sacha), Dorf in der Republik Sacha (Jakutien)

Siehe auch:
 Promyschlennaja